La Serra és una masia situada al municipi de Guixers, a la comarca catalana del Solsonès, a una altitud de 1.140 m. Masia documentada des del , actualment forma part de la parròquia de Sisquer.

Referències 

Masies de Guixers